Kennedy-familien er oprindeligt fra Irland, og i 1849 kom Patrick Kennedy til Boston. Efter ni år i USA døde han af kolera og efterlod sig fire børn og en kone. Hans søn Patrick J. Kennedy begyndte sin karriere med at arbejde på havnen i Boston, således at han kunne spare penge op og købe en bar. Inden han var fyldt 30 år, var han Bostons største spiritusforhandler. I 1884 brugte han sin popularitet til at få en politisk karriere. Joseph P. Kennedy tilhørte tredje generation af Kennedy-familien i USA. Efter studier på Harvard blev han hurtigt styrtende rig gennem investeringer i aktier, virksomheder og filmselskaber, og i 1957 blev han udpeget som en af USA’s 20 rigeste mænd. Han giftede sig i 1914 med borgmesterens datter, Rose Fitzgerald, og de fik ni børn, bl.a. John F. Kennedy. John F. Kennedy var en person med mange sider. De fleste kender ham, som den mand han var udadtil, men der var mange lag indenunder. Han holdt det bl.a. skjult for offentligheden, at han havde Addisons sygdom og alvorlige rygproblemer. Det gjorde, at han nogle gange blev nødt til at ligge i sin seng hele dagen. Det siges også, at han havde korset på for ikke at få så ondt i ryggen, at han ikke kunne gå. Kennedy tog en bachelor i jura i 1940, året efter gjorde han tjeneste i flåden under 2. verdenskrig. I 1953 blev han senator, valgt i Massachusetts. Han var senator indtil 1960. Han var ikke en person, der var markant, men han var kendt for sin charme og intellektualitet. I 1956, da Adlai E. Stevenson blev Det Demokratiske Partis præsidentkandidat, blev Kennedy kendt for sin fjernsynstransmitterede tale ved partikonventet og i 1960 blev han selv præsidentkandidat. Ved valget i november besejrede han knebent Richard M. Nixon og blev dermed landets nye præsident.

Stamtræ 

Slægter